Беленец — топоним и фамилия.

Топоним 
 Беленец — деревня в Бологовском районе Тверской области России.
 Беленец — озеро в Россонском районе Витебской области Белоруссии.
 Беленец — озеро в Ушачском районе Витебской области Белоруссии.

Фамилия 
 Беленец, Алексей Иванович (1887—1976) — советский партийный и государственный деятель.